Esmeralda Gobozowa (; ur. 7 lipca 2003) – gruzińska skoczkini narciarska. Rekordzistka kraju.

Treningi rozpoczęła w 2012.

Swój pierwszy w karierze start w międzynarodowych zawodach rangi FIS zaliczyła startem w rumuńskim Râșnovie 20 września 2017 roku w ramach Pucharu Karpat, gdzie zajęła dwudzieste miejsce wygrywając tylko z reprezentantką gospodarzy Delią Foleą.

Jest wielokrotną mistrzynią Gruzji w różnych kategoriach wiekowych. Skoki narciarskie uprawia również jej brat, Alan Gobozowi. Z kolei ich ojciec, Ibrahim Gobozowi był członkiem juniorskiej kadry Związku Radzieckiego w skokach narciarskich, a od 2012 uczestniczy w procesie odbudowy skoków narciarskich w Gruzji, będąc trenerem tej dyscypliny sportu w Bakuriani.

Mistrzostwa świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na koniec sezonu 2018/2019

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan na koniec sezonu 2019/2020

Puchar Karpat

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Karpat 
stan na koniec sezonu 2019/2020

Przypisy

Bibliografia 
 

Gruzińskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 2003